Englisches Viertel steht für:

 Englisches Viertel (Berlin) in Berlin-Wedding
 Englisches Viertel in Buenos Aires, siehe San Nicolás (Buenos Aires)
 Englisches Viertel (Córdoba) in Córdoba (Argentinien)
 Englisches Viertel (Dresden) in der Seevorstadt von Dresden

Sonstiges:
 englisches Viertel, Teilstück des Hinterviertels vom Rind, siehe Wiener Teilung